Waddedar est un nom propre qui peut faire référence à :

Personnalité 
 Pritilata Waddedar (1911-1932), révolutionnaire nationaliste Bengalis et activiste pour l'indépendance de l'Inde.

Éducation 
 , université indienne du district de Nadia, fondée en l'honneur de Pritilata Waddedar.